Ace Ventura steht für:

 Ace Ventura – Ein tierischer Detektiv, Kinofilm von 1994
 Ace Ventura – Jetzt wird’s wild, Kinofilm von 1995
 Ace Ventura 3 – Der Tier-Detektiv, DVD-Film von 2009
 Ace Ventura (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie
 Ace Ventura (Computerspiel), Computerspiel
 Ace Ventura (DJ), Progressive-Psytrance-Artist